Josef Mickl ist der Name folgender Personen:

* Josef Mickl (Politiker) (1801–1866), österreichischer Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Josef Mickl (Ingenieur) (1885–1965), österreichischer Ingenieur, Pilot und Konstrukteur

Siehe auch:
 Josef Mikl (1929–2008), österreichischer Maler und Grafiker